Košarka na Poletnih olimpijskih igrah 1964. Potekala je za moške med 11. in 23. oktobrom 1964 v Tokiu, nastopilo je šestnajst reprezentanc.

Dobitniki medalj 

|-
| valign=top |  Jim BarnesBill BradleyLarry BrownJoe CaldwellMel CountsRichard DaviesWalt HazzardLucious JacksonJohn McCaffreyJeff MullinsJerry ShippGeorge Wilson
| valign=top |  Valdis MuižnieksNikolaj BaglejArmenak AlačačjanAleksander TravinVjačeslav HrininJānis KrūmiņšLevan MosešviliJurij KornejevAleksandr PetrovGenadij VolnovJaak LipsoJuris Kalniņš 
| valign=top |  
Amaury Antônio PasosWlamir MarquesUbiratan Pereira MacielCarlos Domingos MassoniFriedrich Wilhem BraunCarmo de SouzaJatyr Eduardo SchallEdson Bispo Dos SantosAntonio Salvador SucarVictor MirshawkaSergio de Toledo MachadoJose Edvar Simoes
|}

Potek turnirja

Predtekmovanje

Skupina A 

|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 7 || 0 || 562 || 424 || +138 || 14
|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 493 || 454 || +39 || 12
|-
|align=left| || 7 || 4 || 3 || 467 || 448 || +19 || 11
|-
|align=left| || 7 || 4 || 3 || 495 || 480 || +15 || 11
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 485 || 514 || −29 || 10
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 421 || 428 || −7 || 10
|- 
|align=left| || 7 || 2 || 5 || 407 || 469 || −62 || 9
|-
|align=left| || 7 || 0 || 7 || 408 || 521 || −113 || 7
|}

11. oktober

12. oktober

13. oktober

14. oktober

16. oktober

17. oktober

18. oktober

Skupina B 

|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 7 || 0 || 569 || 333 || +236 || 14
|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 473 || 452 || +21 || 12
|-
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 529 || 453 || +76 || 12
|-
|align=left| || 7 || 4 || 3 || 472 || 482 || −10 || 11
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 409 || 475 || −66 || 10
|-
|align=left| || 7 || 2 || 5 || 434 || 460 || −26 || 9
|- 
|align=left| || 7 || 2 || 5 || 431 || 453 || −22 || 9
|-
|align=left| || 7 || 0 || 7 || 432 || 641 || −209 || 7
|}

11. oktober

12. oktober

13. oktober

14. oktober

16. oktober

17. oktober

18. oktober

Zaključni del

Skupina za medalje

Za 5. do 8. mesto

Za 9. do 12. mesto

Za 13. do 16. mesto

Končni vrstni red

Viri 

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1964
Športi Poletnih olimpijskih iger 1964